Le révolté peut être associé à :
 Le Révolté est un journal anarchiste publié entre 1879 et 1887.

Un film 
 Le Révolté est le nom français du film américain San Quentin de Lloyd Bacon, sorti en 1937.
 Le Révolté est un film français de Léon Mathot, sorti en 1938.
 Le Révolté est le nom français du film américain Cast a Long Shadow de Thomas Carr, sorti en 1959.
 Le Révolté est le nom français du film japonais Amakusa Shiro Tokisada de Nagisa Ōshima, sorti en 1962.
 Le Révolté est le nom d'usage au Québec du film français Sous le signe de Monte-Cristo d'André Hunebelle, sorti en 1968.

Voir aussi